Област София, наричана синонимно също област София (столица) и област София – град или София – столица, както и Столична област, е област на България.

Заема площ от 1 348,9 km². Населението ѝ възлиза на 1 480 830 души (2021), което я прави най-населената и най-гъсто населената област в България. През 2011, мнозинството (1 202 761 души или 93,4 %) от жителите на областта живеят в гр. София.

На запад, север, изток, югоизток граничи със Софийска област, а на югозапад – с област Перник.

Пощенските кодове в област София-град са от 1000 до 1999, разпределени в пощенски райони. МПС-кодовете са С, СА, СВ, като последният влиза в сила от средата на ноември 2014 г.

Устройство 
Област София (столица) включва само една-единствена община – Столичната община, която покрива цялата територия на областта. Има общо 38 населени места, включително град София, който заема около 15 % от територията на областта.

 Управление
Областният управител на област София (столица) се назначава пряко от Министерския съвет, а неговите заместници – от министър-председателя). Областният управител има право да връща по законосъобразност решенията на Столичния общински съвет.

Столичната община се управлява от общински съвет, избиран на всеки 4 години. Столичният общински съвет (СОС) има правомощия над цялата Столична община, основна част от която е град София. Общинските съветници, общинският кмет и районните кметове се избират от жителите на общината чрез местни избори; СОС определя бюджетите на Столичната община и на отделните софийски райони.

 Административни райони
Столичната община се разделя на 24 района: 16 от тях са съставени само от части на София, 5 включват части от София, както и други населени места в областта, и 3 района включват единствено градове и села извън град София.

Районните кметове има правомощия на територията на своя район, включително на селата и градовете, намиращи се на неговата територия, както и да управляват бюджета на своята районна администрация.

В областта 3 от населените места – гр. Нови Искър, гр. Банкя и с. Панчарево, са административни центрове на своите едноименни райони. Град Бухово обаче си няма собствен кмет, а е пряко администриран от район Кремиковци (седалището на чиято общинска администрация се намира в кв. Ботунец).

При това 10 (отдалечени) квартала и жилищен комплекс в София имат допълнителна администрация, подобна на кметство. Повечето от тези квартали са значително отдалечени от София, но не всички от тях си имат такава администрация. Такива отдалечени квартали, често наричани „села“, нямат кметове, а т.нар. „главен специалист“ или „кметски наместник“.

 Избирателни райони
Столичната област е подразделена на 3 многомандатни избирателни района (МИР) – София-23 (юг), София-24 (център и североизток) и София-25 (запад и север). Всеки от тези МИР покрива 8 градски района. Към 2013 г. тези избирателни райони имат следните избиратели:
 София-23 – 396 000 души
 София-24 – 368 000 души
 София-25 – 364 000 души

Населени места 
Столичната област има 38 населени места: 4 града и 34 села. В следващия списък са подредени по азбучен ред, като градовете са отбелязани с удебелен шрифт.

Квартали, териториално отделени от застроената част на столицата:
Требич, Челопечене, Ботунец, Кремиковци, Сеславци.

Квартали далеч от основната заселена част на София, разделени чрез индустриални зони:
Илиянци, Орландовци, Малашевци, Бенковски, Абдовица, Димитър Миленков.

Население 

Вероизповедание (2011):

Самоопределили се: 1 035 176 души:

Православни: 892 511 (86,22 %),
други: 142 665 (13,78 %)

 Етнически състав
Численост на етническите групи според преброяванията на населението:

Дял на етническите групи според преброяванията на населението (в %):

 Движение на населението
Раждаемост, смъртност и естествен прираст през 1999 – 2020 г. по данни на НСИ:

Икономика 
 Водещите 10 компании в София-град и Софийска област по оборот през 2015 г.

Природа 
Към 2015 г. в област София се намират 1 природен парк, 2 резервата, 6 защитени местности и 2 природни забележителности.

Източници

Външни препратки 
 Официален сайт на област София (столица)